Passion fatale () (1949), film américain de Robert Siodmak ;
 Passion fatale () (1998), téléfilm américain de Tommy Lee Wallace.